Васьків Володимир (1930) — український письменник, пісняр, співак-бандурист, журналіст, маляр, графік.
 Васьків Микола Степанович — доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики Кам'янець-Подільского Національного університету ім. І Огієнка.

 Васьків — колишній хутір, Коростенська округа, Овруцький район.